Cristian Benavente (Alcalá de Henares, 19 april 1994) is een Peruviaans-Spaans voetballer die bij voorkeur als offensieve middenvelder speelt. Hij tekende in juli 2015 een contract voor twee seizoenen bij MK Dons, dat hem overnam van Real Madrid. Benavente debuteerde in 2013 in het Peruviaans international.Word van Pyramids FC gehuurd met aankoopoptie.

Clubcarrière 
Benavente werd op achtjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Real Madrid terecht. Daarvoor speelde hij bij Vallecana en Santa Eugenia. In de voorbereiding op het seizoen 2012/13 werd hij bij het tweede elftal van Madrid gehaald, Real Madrid Castilla. Hiervoor debuteerde hij begin 2013. Tijdens het seizoen 2012/13 werd hij tevens topscorer bij de Juvenil A met achttien doelpunten. Benavente speelde in 2,5 seizoen 33 wedstrijden voor Real Madrid Castilla, waarin hij drie keer scoorde. Een debuut in het eerste elftal bleef uit.

Benavente tekende in juli 2015 een contract voor twee seizoenen bij MK Dons, dat net was gepromoveerd naar de Championship.

Statistieken

Interlandcarrière 
Benavente debuteerde op 18 april 2013 in het Peruviaans voetbalelftal, tegen Mexico. Hij verscheen in de tweede helft als invaller op het veld. Op 1 juni 2013 maakte hij zijn eerste interlanddoelpunt, in een vriendschappelijke interland tegen Panama. Peru won met 2–1 en Benavente scoorde de winnende treffer.

Spaans voetballer
Peruviaans voetballer